Johannes Reborch ist der Name folgender Personen:
* Johannes Reborch (Glockengießer) (auch Johan Reborch; bl. 1379–1399), deutscher Glockengießer
 Johannes Reborch (Propst) (auch Johan Reborch; um 1433–1513), deutscher Geistlicher, Prior von Bordesholm